Гузель Насибуллина (род. 9 мая 1972 года) — советская, российская конькобежка. Участница чемпионатов России в классическом и спринтерском многоборье. Самое удачное выступление Насибуллиной в её спортивной карьере на международных соревнованиях на катке Медео (СССР) в 1990 году, где в общем зачёте она была десятой среди юниоров. Выступала за Казань.

Спортивные достижения

Чемпионаты России

Международные соревнования

Ссылка 
 Информация о Гузели Насибуллиной на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 

Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России
Конькобежцы СССР